Мохначи — деревня в Руднянском районе Смоленской области России. Входит в состав Любавичского сельского поселения. Население — 7 жителей (2007 год). 
 
Расположена в западной части области в 21 км к юго-западу от Рудни, в 9 км севернее автодороги , на берегу реки Ольшанка. В 11 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Красное на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в октябре 1943 года. 
 
В деревне родился и жил полный кавалер ордена Славы Пётр Воробьёв.

Примечания 

Населённые пункты Руднянского района (Смоленская область)